Gábor Áron (1814–1849) 1848–49-es szabadságharcos, ágyúöntő
Gábor Áron (1911–1982) újságíró, író
Gábor Áron (1954) festőművész
Gábor Áron (1957) válogatott cselgáncsozó, edző